Васан — японська математика.
 Вассан — муніципалітет у Франції.